Zenit může být:

 zenit – poloha hvězdy nebo jiného nebeského tělesa přímo nad pozemským pozorovatelem
 Zenit (skupina) – slovenská hudební skupina ze 70. a 80. let 20. století
 FK Zenit Sankt-Petěrburg – ruský fotbalový klub
 FC Zenit Čáslav – český fotbalový klub
 Zenit (KGB) – jednotka zvláštního určení KGB nasazená na počátku války v Afghánistánu
 Zenit (nosná raketa) – rodina sovětských, dnes ukrajinských nosných raket
 Zenit (satelit) – typ sovětských špionážních družic
 Zenit-C – typ švýcarské výzkumné rakety
 Zenit (fotoaparát) – značka fotoaparátu
 Zenit (odrůda vinné révy) – odrůda vinné révy